Feck ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Feck, deutscher Sportwissenschaftler und Volleyballtrainer
 René Feck (1918–1944), luxemburgisch-belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Stephan Feck (* 1990), deutscher Wasserspringer